Fontenailles peut faire référence à :
 Fontenailles, commune française de Seine-et-Marne ;
 Fontenailles, commune française de l'Yonne ;
 Fontenailles, ancienne commune française du Calvados.

Voir aussi 
 Château de Fontenailles en Loir-et-Cher.
 L'ancien Château de Fontenailles à Écommoy (Sarthe)